Александр Иванович Захаров (род. 7 октября 1943, Хасавюрт) — советский и российский шахматист, международный мастер (1977), тренер.

Участник чемпионатов СССР 1963 и 1976 гг.

В составе сборной СССР участник матча со сборной Югославии 1963 г.

Победитель международного турнира в Наленчуве (1978 г.).

В составе сборной РСФСР серебряный призер командного чемпионата СССР 1962 г. В составе команды «Дон—СДЮШОР» бронзовый призер командного чемпионата России 1996 г.

В 1963 г. представлял СССР на юниорском чемпионате мира.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Тренеры по шахматам